Kılıç ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname mit der Bedeutung „Schwert“, wobei das türkische Wort sich auf den Säbel Kilidsch bezieht. Von einigen im deutschen Sprachraum lebenden Personen wird die Schreibweise Kilic verwandt.

Namensträger

Historische Zeit 
 Kılıç Ali Paşa (1519–1587), osmanischer Korsar und Admiral
 Kılıç Arslan I. (1079–1107), seldschukischer Sultan von Rum
 Kılıç Arslan II. († 1192), seldschukischer Sultan von Rum
 Kılıç Arslan III., seldschukischer Sultan von Rum von 1204 bis 1205
 Kılıç Arslan IV., seldschukischer Sultan von Rum von 1248 bis 1265

Vorname 

 İsmail Kılıç Kökten (1904–1974), türkischer Archäologe

Familienname 
 Akif Çağatay Kılıç (* 1976), türkischer Politikwissenschaftler und Politiker
 Altan Kılıç (* 1996), türkischer Fußballspieler
 Bilal Kılıç (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Doğanay Kılıç (* 1996), türkischer Fußballspieler
 Döndü Kılıç (* 1976), deutsche Regisseurin
 Eda Nur Kılıç (* 2000), türkische Handballspielerin
 Erman Kılıç (* 1983), türkischer Fußballspieler
 Esra Kılıç (* 1991), türkische Schauspielerin
 Fevzi Kılıç (* 1969), kurdischer Sänger
 Fuat Kılıç (* 1973), deutsch-türkischer Fußballspieler und -trainer
 Funda Kılıç (* 1988), türkische Sängerin und Songwriterin
 Gökalp Kılıç (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Gökhan Kılıç (* 1988), türkischer Gewichtheber
 Gündüz Kılıç (1918–1980), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Habil Kılıç (1963–2001), türkisches Opfer der NSU-Morde
 Hasan Kılıç (* 1992), niederländisch-türkischer Fußballspieler
 Haşim Kılıç (* 1950), türkischer Jurist
 Kemal Kılıç (* 1956), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Kenan Kılıç (* 1962), türkischer Filmemacher
 Mahmud Erol Kılıç (* 1961), türkischer Diplomat, Theologe, Akademiker und Autor
 Memet Kılıç (* 1967), deutsch-türkischer Politiker, siehe Memet Kiliç
 Neslihan Kılıç (* 1993), türkische Badmintonspielerin
 Ömer Kılıç (* 1971), türkischer Fußballspieler
 Öner Kılıç (* 1954), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Orhan Kiliç (* 1974), türkischer Schauspieler
 Rauf Kılıç (* 1964). türkischer Fußballspieler
 Rıdvan Kılıç (* 1955), türkischer Fußballspieler
 Samed Kılıç (* 1996), französischer Fußballspieler
 Serdar Kılıç (* 1958), türkischer Diplomat
 Serhat Kılıç (* 1975), türkischer Schauspieler
 Suat Kılıç (* 1972), türkischer Jurist, Journalist und Politiker
 Taner Kılıç (* 1969), türkischer Rechtsanwalt und Menschenrechtler
 Tuncay Kılıç (* 1997), türkischer Fußballspieler
 Yakup Kılıç (* 1986), türkischer Boxer
 Yayla Kılıç (* 1997), türkische Langstrecken- und Hindernisläuferin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname